Kaplí Nanebevstoupení Páně je více:

 Kaple Nanebevstoupení Páně (Hodkovice nad Mohelkou)
 Kaple Nanebevstoupení Páně (Jihlava)
 Kaple Nanebevstoupení Páně (Kopřivná)
 Kaple Nanebevstoupení Páně (Měřín)
 Kaple Nanebevstoupení Páně (Smolenice)

Související články 

 Kostel Nanebevstoupení Páně